Rechtssystem steht für:

 Rechtsordnung, Gesamtheit des gültigen Rechts in einem Anwendungsbereich
 Rechtssystem (Soziologie), Wechselwirkung von Rechtsordnung und sozialer Wirklichkeit
 Rechtssystem (Mathematik), System zweier Vektoren in der Ebene oder dreier Vektoren im Raum

Siehe auch:

 Rechtssystematik (Abgrenzung einzelner Rechtsgebiete)
 Rechtskreis (verwandte Rechtsordnungen)